Педро Алехандро Гонсалес Вера (; родился 17 октября 1967, Вальдивия, Чили) — чилийский футболист, выступавший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за клубы «Универсидад де Чили», «Кобрелоа» и сборную Чили.

Клубная карьера 
Гонсалес начал профессиональную карьеру в клубе «Депортес Вальдивия» из своего родного города. В 1988 году он дебютировал за основной состав в Примере B. В 1988 году Педро помог клубу выйти в элиту и в том же году он дебютировал за команду в чилийской Примере. В 1990 году Гонсалес покинул команду и недолго выступал за «Унион Эспаньола». В 1991 году он подписал контракт с «Кокимбо Унидо», в составе которого раскрылся, как бомбардир, забивая почти каждый второй матч.

В 1993 году «Кобрелоа» удалось переманить Гонсалеса к себе и он на протяжении трех сезонов был лучшим снайпером команды. В 1997 году Педро присоединился к «Универсидад де Чили». В своём дебютном сезоне он забил 23 мяча и стал лучшим бомбардиром чемпионата. В 1998 году Гонсалес помог клубу завоевать Кубок Чили, а спустя год выиграть чемпионат. В том же 1999 году он был признан футболистом года в стране. В 2000 году Педро сделал «дубль», выиграв и чемпионат и национальный кубок, а также во второй раз стал лучшим бомбардиром первенства. За пять сезонов в составе «Универсидад де Чили» он только в чемпионате забил более 100 мячей.

В 2003 году Гонсалес вернулся в «Унион Эспаньола», где также исправно продолжал забивать. В 2005 году он присоединился к своему бывшему клубу «Кокимбо Унидо», на этот раз менее удачно, за сезона поразив ворота соперников всего пять раз. В начале 2006 года он пробовал реанимировать карьеру в «Сантьяго Морнинг», но забил всего дважды. Летом того же года Педро вернулся в «Универсидад де Чили», где и завершил карьеру по окончании сезона.

Международная карьера 
В 1987 году в составе молодёжной сборной Чили Гонсалес занял четвёртое место. В 1993 году он дебютировал за сборную Чили. В 1997 году Педро принял участие в розыгрыше Кубка Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Эквадора и Аргентины.

В 1999 году Гонсалес во второй раз попал в заявку сборной на Кубок Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд сборной Бразилии, Венесуэлы и дважды Мексики.

Достижения 

Командные

 «Кобрелоа»
  Чемпионат Чили по футболу — 1999
  Чемпионат Чили по футболу — 2000
 Обладатель Кубка Чили — 1998
 Обладатель Кубка Чили — 2000

Индивидуальные

 Лучший бомбардир чемпионата Чили (23 гола) — 1998
 Лучший бомбардир чемпионата Чили (26 голов) — 2000
 Футболист года в Чили — 1999

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Депортес Вальдивия»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Сантьяго Морнинг»
Игроки ФК «Кокимбо Унидо»